Archetto – lo strumento necessario per suonare gli strumenti ad arco.
Archetto tranviario – lo strumento posto sopra i treni per garantirne l'alimentazione elettrica.
Archetti pensili – l'elemento architettonico che consiste in archi ciechi ancorati a una parete di un edificio.
Archetti del vino – che nascono agitando il vino all'interno di un bicchiere.
Archetto – elemento che può essere presente nelle corone

Pagine correlate
Arco
Archetti